Branko Jelić – ex calciatore serbo
 Dragan Jelič – calciatore sloveno
 Dušan Jelić – ex cestista serbo
 Igor Jelić – calciatore serbo
 Matea Jelić – taekwondoka croata
 Matej Jelić – calciatore croato
 Milan Jelić – economista, politico e dirigente sportivo bosniaco
 Petar Jelić – ex calciatore bosniaco